Centerville (Carolina do Norte)
Centerville (Carolina do Sul)	
Centerville (Dakota do Sul)
Centerville (Geórgia)
Centerville (Indiana)
Centerville (Iowa)
Centerville (Minnesota)
Centerville (Missouri)
Centerville (Ohio)
Centerville (Pensilvânia)
Centerville (Texas)
Centerville (Utah)
Ou ainda:
New Centerville

Desambiguações de topônimos